Ángel López puede referirse a:
 Ángel López-Obrero Castiñeira (1910-1992), pintor español.
 Ángel López García (1949), lingüista y gramático español.
 Ángel López Ruano (1981), futbolista español.
 Ángel López del Álamo (1949), ciclista español.
 Ángel López-Amo (1917-1956), catedrático español.
 Ángel López Martínez (1936-1978), escritor español.
 Ángel López Pérez (1983), entrenador de fútbol español.
 Ángel López Ramón (2003), futbolista español.
 Ángel López Jiménez (1955), astrónomo español.